Юханов — фамилия. Известные носители:
 Юханов, Алексей Семёнович (27.03.1913, Рязанская область — 20.09.1944) — Герой Советского Союза, командир стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 593-го стрелкового полка, лейтенант
 Юханов, Дмитрий Петрович (8.11. 1909 г. - 13.09.1947 г.) - командир 1-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия, генерал-лейтенант авиации